Титус Уэлливер (, род. 12 марта 1961, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) — американский актёр. Получил известность благодаря ролям в разных кинопроектах, в том числе в сериалах «Остаться в живых», «Сыны Анархии» «Дедвуд», «Гримм», «Побег», «Сверхъестественное», «Вспомнить всё 2070», «Звёздный путь: Вояджер», «Секретные материалы», и в фильме «Прощай, детка, прощай».

Биография 
Родился в Нью-Хейвене, Коннектикут. Его отец известный художник-пейзажист Нил Уэлливер (1929—2005), а мать, Норма — иллюстратор. У него есть три брата, один из них погиб за границей. Он рос в Филадельфии и в Нью-Йорке. Изначально хотел быть художником, как его отец, но позднее решил стать актёром. Титус переехал в Нью-Йорк в 1980 году, чтобы узнать больше об актёрском ремесле. Он записался на занятия в Нью-Йоркской студии актёров, одновременно посещая университет.

С 1998 года был женат на Джоэнне Хеймболд, однако вскоре они развелись. Первый сын Титуса, Имонн Лоркан Чарльз родился 20 мая 1999, а второй сын — в 2002 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета